|}

Die  Bahnstrecke Reading–Plymouth ist eine Eisenbahnstrecke im Süden Englands. Sie zweigt in Reading von der Great Western Main Line in Richtung Plymouth ab, wo sie auf die Cornish Main Line trifft. Sie war eine der wichtigsten Strecken der Great Western Railway vor 1948, bis zu deren Übernahme durch British Railways und ist nun Teil des Network Rail System.

Die Strecke von Reading nach Taunton (wo sie sich mit der Bristol-Exeter Linie kreuzt) wurde 1906 eröffnet. Dadurch wurde den Zügen nach Devon und Cornwall ein Umweg über Bristol erspart. Die Linie von Exeter nach Plymouth war schon ca. 60 Jahre vorher von der South Devon Railway erbaut. Das erste Teilstück wurde 1844 eröffnet. Die Gesamtstrecke wurde fünf Jahre später fertiggestellt.

Von Exeter aus läuft die Strecke entlang des River Exe nach Dawlish Warren, wo sie entlang des South Devon Railway Sea Wall führt. Anschließend folgt sie der Teign nach Newton Abbot. Hier zweigen einige Züge auf die Nebenstrecke nach Paignton ab, während die anderen Züge, die nach Plymouth weiterfahren, mehrere Anstiege und enge Kurven bewältigen müssen, um das Dartmoor zu durchqueren.

Die Höchstgeschwindigkeit auf dieser Strecke beträgt 177 km/h (110 mph). Eine Elektrifizierung zwischen Bahnhof Reading und Bahnhof Newbury war geplant für 2016, mit der Elektrifizierung der Great Western Main Line nach Bristol, Cardiff, Swansea, und Oxford. Anders als für die Zweigstrecke nach Oxford wurde die Elektrifizierung von Reading nach Newbury im Januar 2019 abgeschlossen.

Siehe auch 
 Liste von Eisenbahnstrecken in Großbritannien
 Schienenverkehr in Großbritannien

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in England